Кёстнер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кёстнер, Лоренц-Гюнтер (род. 1952) — немецкий футболист, полузащитник, затем футбольный тренер.
 Кёстнер, Август (1912—1982) — немецкий борец.